El término Arriano puede referirse a:

 Arriano, localidad española del concejo de Luna, municipio de Cuartango, Álava.
 Flavio Arriano (86-175), historiador y filósofo griego. 
 arriano, seguidor del arrianismo, la doctrina de Arrio (256-336).